Бассу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бассу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер